JBL — аббревиатура:
 JBL — американская компания, производящая акустическую аудиотехнику.
 JBL — сценический псевдоним американского рестлера Джона «Брэдшоу» Лэйфилда.